Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Cássio Motta 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (primo turno)

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (quarti di finale)
 Andrés Gómez /  Jaime Oncins (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP San Paolo 1991
ATP Tour 1991